Schippersgracht (Amsterdam)
Schippersgracht (Maarssen)
Schippersgracht (Volendam)